William Stein peut désigner
 William Howard Stein, un biochimiste américain
 William A. Stein le créateur du logiciel SageMath